Le terme Droit au cœur peut faire référence :
 au film Droit au cœur (2000), réalisé par Bonnie Hunt ;
 à l’association Droit au cœur, créée par Hervé Mariton ;
la collection Droits au cœur, court métrages d’animation inspirés de la Convention relative aux droits de l'enfant, dont T.V. Tango